Марунька — название рек на Украине:

 Марунька — в Пустомытовском районе Львовской области
 Марунька — в Жолковском районе Львовской области